Dantès est un nom propre, variante du prénom italien Dante, d'origine italienne. Il peut faire référence à :

Prénom 
 Dantès Louis Bellegarde (1877-1966), avocat, enseignant, écrivain, essayiste, historien et diplomate haïtien.
 Dantès Destouches (1862-1912), médecin haïtien.

Patronyme 

 Suzanne Dantès (1888-1958), actrice française de théâtre et de cinéma.

Pseudonyme 

 Henri Dantès, de son vrai nom Heinrich Honvehlmann (1932-1997), artiste de cirque allemand.

Personnage de fiction 
 Edmond Dantès, héros du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas père.
 Christopher Dantès, héros de la bande-dessinée Dantès (série en 10 tomes)

Voir aussi 
 

Patronyme français